Kichka est un patronyme porté notamment par :

 Henri Kichka (1926-2020), survivant belge des camps de concentration nazis ;
 Michel Kichka (1954-), auteur de bande dessinée belge et israélien.